Смоляр (, , ) — белорусская, польская, украинская, серболужицкая и еврейская фамилия.

Носители 
 Смоляр, Александр Александрович (род. 2001) — российский автогонщик.
 Смоляр, Артём Григорьевич (род. 1985) — российский волейболист.
 Смоляр, Илья Моисеевич (1928—2008) — советский архитектор, теоретик градостроительства.
 Смоляр, Иван Николаевич (1938—2002) — белорусский государственный деятель.
 Смоляр, Херш (1905—1993) — еврейский писатель и журналист, партизан, польский и советский коммунистический деятель.
 Смолер, Ян Арношт (1816—1884) — серболужицкий лингвист.

См. также 
 Смоляры
 Смолер